Het seizoen 1963/64 was het 67ste seizoen van het nationale voetbalkampioenschap in Zwitserland. La Chaux-de-Fonds werd voor de derde en tot dusver laatste maal kampioen.

Eindstand

Nationalliga B

Externe link 
 Overzicht RSSSF

Zwitsers voetbalseizoen
Competitievoetbal 1963/64